Comuna Seliște se poate referi la:

Comuna Seliște, Nisporeni – comună din raionul Nisporeni, Republica Moldova
Comuna Seliște, Orhei – comună din raionul Orhei, Republica Moldova

Vezi și
Seliște (dezambiguizare)